Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy  2009 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Alejandro Falla (Qualificato)
 Iván Navarro (primo turno)
 Michael Berrer (ultimo turno)
 Ryan Sweeting (ultimo turno)

 Dominik Hrbatý (Qualificato)
 Lukáš Rosol (Qualificato)
 Dieter Kindlmann (primo turno)
 Adrian Ungur (ultimo turno)

Qualificati 

 Alejandro Falla
 Lukáš Rosol

 Dominik Hrbatý
 Dieter Kindlmann

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2009
ATP World Tour 2009